Recitatie (algemeen), het voordragen van een gebed, gedicht of andere tekst
Recitatie (islam)